Ikkattua bezeichnet:
 Ikkattua (Fjord), Fjord im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Ikkattua (Sund), Sund im Distrikt Maniitsoq, Grönland